Міст Хірадо
Острів Хірадо
Протока Хірадо
Хірадо (Наґасакі)